Poznań Porsche Open 2010 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour z cyklu Poznań Open rozgrywany w dniach 19–24 lipca 2010 w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 85 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2010
2010 w tenisie ziemnym
2010 w polskim sporcie
2010 w Poznaniu